Baldovino I di Costantinopoli
Baldovino II di Hainaut